Delta County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Delta County (Colorado)
Delta County (Michigan)
Delta County (Texas)